Die World Series 1978 war die 75. Auflage des Finals der Major League Baseball. Es standen sich die Meister der American League, die New York Yankees, und der Champion der National League, die Los Angeles Dodgers, gegenüber. Die Best-Of-Seven Serie startete am 10. Oktober und endete am 17. Oktober 1978. Sieger nach sechs Spielen wurden erneut die New York Yankees mit 4:2, die bereits im Jahr zuvor mit demselben Ergebnis gegen die Dodgers gewinnen konnten. Es war die insgesamt 22. und bis 1996 die letzte Meisterschaft für die Yankees.

Als MVP der Serie wurde New Yorks Shortstop Bucky Dent ausgezeichnet.

Der Weg in die World Series

Übersicht der Spiele

Die Spiele im Einzelnen

Spiel 1 
Dienstag, 10. Oktober 1978 im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 2 
Mittwoch, 11. Oktober 1978 im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 3 
Freitag, 13. Oktober 1978 im Yankee Stadium in New York City, New York

Spiel 4 
Samstag, 14. Oktober 1978 im Yankee Stadium in New York, New York

Spiel 5 
Sonntag, 15. Oktober 1978 im Yankee Stadium in New York, New York

Spiel 6 
Dienstag, 17. Oktober 1978 im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Weblinks 
 Die World Series 1978 auf mlb.com
 Die World Series 1978 bei baseball-reference
 Die World Series 1978 bei baseball-almanac

1978
Baseball 1978
Sportveranstaltung in Los Angeles
Sportveranstaltung in der Bronx
Los Angeles Dodgers
New York Yankees